Виржиния:
Виржиния (Минас-Жерайс)
Имя
Гюллень-Сор, Фелицата Виржиния
Виржиния Раззано

См. также 
Вирхиния
Вирджиния
Виржини